Anstrich steht für
Anstrich im Malerhandwerk das Auftragen von Anstrichmittel
Anstrich (Schrift) bei Schriften die Stelle am Buchstaben, an dem die Feder beim Schreiben ansetzt
Anstrich (Gliederung) eine Unterebene innerhalb einer Gliederung
Anstrich (Medien) die Anweisung von Honoraren für verwendete Fotos im Zeitschriftenwesen